Die Liste der Monuments historiques in Cadillac (Gironde) führt die Monuments historiques in der französischen Gemeinde Cadillac auf.

Liste der Bauwerke 

|}

Liste der Objekte 

 Monuments historiques (Objekte) in Cadillac (Gironde) in der Base Palissy des französischen Kultusministeriums

Siehe auch: Madonna mit Kind (Cadillac, Gironde)

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes de la Gironde. Flohic Éditions, Band 1, Paris 2001, ISBN 2-84234-125-2, S. 454–458.

Weblinks 

 Monuments historiques (Bauwerke) in Cadillac (Gironde) in der Base Mérimée des französischen Kultusministeriums

Cadillac